Коне — фамилия. Известные носители:

 Коне, Аруна (род. 1983) — ивуарийский футболист.
 Коне, Бакари (род. 1981) — ивуарийский футболист.
 Коне, Бакари (род. 1989) — ивуарийский футболист.
 Коне, Бакари (род. 1988) — буркинийский футболист.
 Коне, Бубакар (род. 1984) — малийский футболист.
 Коне, Джакариджа (род. 1986) — буркинийский футболист.
 Коне, Драман (род. 1989) — ивуарийский футболист.
 Коне, Жан-Мари (1913—1988) — политический и государственный деятель Мали, первый глава правительства автономной Суданской республики.
 Коне, Ибрагим (род. 1995) — ивуарийский футболист.
 Коне, Иссуф (род. 1982) — буркинийский футболист.
 Коне, Куадио (род. 2001) — французский футболист.
 Коне, Ламин (род. 1989) — французско-ивуарийский футболист.
 Коне, Ломполо (1921—1974) — драматург и государственный деятель Верхней Вольты, министр иностранных дел (1961—1966).
 Коне, Мохамед (род. 1993) — ивуарийский футболист.
 Коне, Мори (род. 1995) — ивуарийский футболист.
 Коне, Мусса (род. 1990) — ивуарийский футболист.
 Коне, Панайотис (род. 1987) — греческий футболист.
 Коне, Сиди (род. 1992) — малийский футболист.
 Коне, Тьяссе (род. 1981) — ивуарийский футболист.
 Коне, Эммануэль (род. 1986) — ивуарийский футболист.
 Коне, Юссуф (род. 1995) — малийский футболист.

Составные фамилии 
 Ридли-Коне, Давид (собственно Давид Кон; 1812—1892) — венгерский скрипач, педагог и композитор еврейского происхождения.

Другое 
 Коне — река во Франции.
 Коне Боген — село в Казахстане.

См. также 
 Кони